{{DISPLAYTITLE:(17144) 1999 JW98}}

A (17144) 1999 JW98 a Naprendszer kisbolygóövében található aszteroida. A LINEAR projekt keretében fedezték fel 1999. május 12-én.

Kapcsolódó szócikkek 
 Kisbolygók listája (17001–17500)

Jegyzetek 

A Naprendszer kisbolygói